Воскресенский уезд

 Воскресенский уезд (1782—1796) — административно-территориальная единица Московской губернии, существовавшая в 1782—1796 годах.
 Воскресенский уезд (Московская губерния) — административно-территориальная единица Московской губернии, существовавшая в 1921—1929 годах.
 Воскресенский уезд (Нижегородская губерния) — административно-территориальная единица Нижегородской губернии, существовавшая в 1918—1923 годах.